John Condon ist der Name folgender Personen:

* John Condon (Boxer) (1889–1919), britischer Boxer
 John Condon (Soldat) (1900/1901–1915), irischer Soldat
 John Condon (Publizist), US-amerikanischer Publizist und Manager